Amerikai Egyesült Államok
Shrewsbury (Kentucky)
Shrewsbury (Louisiana)
Shrewsbury (Massachusetts)
Shrewsbury (Missouri)
Shrewsbury (New Jersey)
Shrewsbury Township (New Jersey)
Shrewsbury (Upper Freehold, New Jersey)
Shrewsbury (Nyugat-Virginia)
Shrewsbury Township (Lycoming megye, Pennsylvania)
Shrewsbury Township (Sullivan megye, Pennsylvania)
Shrewsbury Township (York megye, Pennsylvania)
Shrewsbury (Pennsylvania)
Shrewsbury (Vermont)
 Egyesült Királyság
Shrewsbury (Shropshire)